Франсуа́ Дени́ Тронше́ (Троншэ, ; 23 марта 1723 года, Париж — 10 марта 1806 года, там же) — французский правовед и адвокат; деятель Французской революции. Внёс значительный вклад в кодификацию французского права. Один из адвокатов на суде над Людовиком XVI.

Карьера 
Сын прокурора парижского парламента (верховного суда), сам сделавшийся адвокатом при парижском парламенте в 1745 году. В 1789 году избран старшиной парижских адвокатов (главой парижской адвокатской корпорации) и представителем Парижа в Национальном собрании; выступил против присяжных в гражданском процессе, но стоял за устранение всяких остатков феодализма.

В 1793 году был одним из защитников Людовика XVI. В 1795—99 гг. заседал в совете старейшин; принимал деятельное участие в законодательных работах того времени, потом в первой комиссия для подготовки гражданского кодекса законов. С 1800 года был президентом кассационного суда, затем председателем комиссии для выработки гражданского кодекса. В 1801 году назначен сенатором, в 1802 году — президентом сената.

См. также 
 Феодальное законодательство (1789—1793)
 Великая французская революция

Литература 
 «Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона)», перевод, комментарии и справочный аппарат В. Н. Захватаева, «Истина», Киев, 2006, приложение № 3, стр. 829—858.

Ссылки 
 

   
   

Деятели Старого порядка
Адвокаты Франции XVIII века
Депутаты Национального собрания от третьего сословия (1789—1791)
Члены Совета старейшин
Председатели Сената Франции
Члены Охранительного сената
Первые президенты кассационного суда Франции
Похороненные в парижском Пантеоне
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Франции